Leptecophylla  — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Leptecophylla встречаются в юго-восточной Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее и на островах Тихого океана.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

 Leptecophylla abietina (Labill.) C.M.Weiller
 Leptecophylla brassii (Sleumer) C.M.Weiller
 Leptecophylla brevistyla (J.W.Moore) C.M.Weiller
 Leptecophylla divaricata (Hook.f.) C.M.Weiller
 Leptecophylla imbricata (Stschegl.) C.M.Weiller
 Leptecophylla juniperina (J.R.Forst. & G.Forst.) C.M.Weiller
 Leptecophylla mariannensis (Kaneh.) C.M.Weiller
 Leptecophylla pendulosa (Jarman) C.M.Weiller
 Leptecophylla pogonocalyx C.M.Weiller
 Leptecophylla rapae (Sleumer) C.M.Weiller
 Leptecophylla pomarae (A.Gray) C.M.Weiller
 Leptecophylla robusta (Hook.f.) C.M.Weiller
 Leptecophylla tameiameiae (Cham. & Schltdl.) C.M.Weiller

Примечания

Литература 
 Quinn, C. J. et al. 2003. A molecular estimate of the phylogeny of Styphelieae (Ericaceae). Austral. Syst. Bot. 16: 581—594.
 Weiller, C. M. 1999. Leptecophylla, a new genus for species formerly included in Cyathodes (Epacridaceae). Muelleria 12: 195—214.

Ссылки 
 
 Australian Plant Name Index (APNI): Leptecophylla C.M.Weiller

Вересковые
Флора Австралии
Флора Новой Зеландии